Gosier peut faire référence à :
 En anatomie, la partie intérieure de la gorge qui fait communiquer le pharynx avec l’œsophage. 
 Le Gosier, une commune française du département de la Guadeloupe ;
 l'îlet du Gosier, situé au large de cette commune ;
 le phare de l'Îlet du Gosier, situé sur cet îlet ;
 le canton du Gosier-1 et le canton du Gosier-2, deux cantons de la Guadeloupe.

Paronymie : gésier